NJ steht für:
 die spanische Aussprache von Ñ
 die Ligatur ǋ
 die lateinische Version des kyrillischen Њ
 Das Neue Jahrhundert, Kirchenzeitschrift (1909–1914 erschienen)
 Neulateinisches Jahrbuch, Fachzeitschrift
 Neue Justiz, Fachzeitschrift
 New Jersey (ISO-3166-2:US-Code), US-amerikanischer Bundesstaat
 das Suffix einiger Trojaner oder Würmer (z. B.: W32/Rbot-NJ)
 den Markennamen des ehemaligen japanischen Automobilherstellers Nippon Keijidōsha
 ÖBB Nightjet, eine Zuggattung der Österreichischen Bundesbahnen
 Nordjyske Jernbaner, dänische Eisenbahngesellschaft
 Napierville Junction Railway, kanadische Eisenbahngesellschaft, Tochter von Delaware and Hudson Railway

NJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Norwegen: Skien in der Provinz Vestfold og Telemark
 Tschechien: Okres Nový Jičín, deutsch: Neutitschein (auslaufend)

nJ steht für:
 Nanojoule, Energieeinheit

Siehe auch:

Abkürzung